De GVR (boek), een kinderboek van Roald Dahl uit 1982
 De GVR (1989), een animatiefilm van Brian Cosgrove
 De GVR (musical), musical uit 2005
 The BFG (2016), een film van Steven Spielberg